Сан-Ремо может означать:

 Сан-Ремо — итальянский курортный город.
 Фестиваль Сан-Ремо — популярный итальянский конкурс песни, который проводится ежегодно в Сан-Ремо.
 Ралли Сан-Ремо — одна из самых известных раллийных гонок мира, этап WRC.